Стандиш има више значења:
 Стандиш (Мејн)
 Стандиш (Мичиген)